Zonophryxus är ett släkte av kräftdjur. Zonophryxus ingår i familjen Dajidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Zonophryxus